Seria GP3 – sezon 2012 – był trzecim sezonem w historii serii. Tytułu w klasyfikacji kierowców zdobył Nowozelandczyk Mitch Evans, a w klasyfikacji zespołów francuski Lotus GP.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 liczył tyle samo eliminacji, co w zeszłym sezonie. Tym razem jednak zamiast rundy na tureckim torze Istanbul Park, który wypadł z kalendarza Formuły 1, zawodników rywalizowali na krętych ulicach toru w Monte Carlo. Zgodnie z rotacją w F1, wyścig w Niemczech odbył się na Hockenheimringu. Organizatorzy przewidzieli również cztery sesje testowe w trakcie sezonu. Jedna z nich odbyła się tydzień przed wyścigami na hiszpańskim torze w Walencji. Pozostałe rozegrane zostały w lutym, marcu i kwietniu, odpowiednio na torze w Estoril, Montmelo oraz Silverstone.

Zmiany

Przepisy 
 FIA podobnie jak w przypadku serii GP2, postanowiła zmienić zasady punktacji. Odtąd kierowcy w wyścigu głównym otrzymają punkty według klucza zgodnego z tym używanym w Formule 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). W sprincie będzie z kolei obowiązywał system podobnie, jak wcześniej, o mniejszej skali punktowej (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Ponadto każdy zawodnik otrzyma cztery punkty za pole position oraz dwa za każde najszybsze okrążenie.

Zespoły 
 Hiszpański zespół Barwa Addax postanowił zrezygnować z udziału w tym serialu, aby całkowicie skupić się na startach w serii GP2. Jego miejsce zajmie włoska stajnia Trident Racing, który wystawi jednak tylko dwa samochody, gdyż zgodnie z przepisami każdy zespół musi wystawić co najmniej dwa pojazdy.
 Francuska stajnia Lotus ART będzie korzystać z czarno-złotych barw, używanych przez ekipę Lotusa w Formule 1. Zespół zmienił także nazwę na Lotus GP.
 Portugalska ekipa Ocean Racing Technology, która posiada stajnię w Serii GP2, zastąpi w stawce Serii GP3 francuski zespół Tech 1 Racing.
 Niemiecki team Mücke Motorsport, którego współwłaścicielem był także były kierowca Formuły 1, Ralf Schumacher, wycofał się z serii, z powodu kłopotów finansowych.

Kierowcy

Debiutanci 
 Ethan Ringel: F2000 i Formuła Enterprise → ATECH CRS GP
 David Fumanelli: RP Motorsport (European F3 Open) → MW Arden
 Daniel Abt: Singature (Formuła 3 Euroseries) → Lotus GP
 Dmitrij Suranowicz: Euronova Racing by Fortec (Formuła Abarth → Marussia Manor Racing
 Alex Brundle: Formuła 2 → Carlin
 Robert Vișoiu: Jenzer Motorsport (Formuła Abarth) → Jenzer Motorsport
 Fabiano Machado: Cesário Fórmula (Południowoamerykańska Formuła 3) → Marussia Manor Racing
 Tio Ellinas: Atech Reid GP (Brytyjska Formuła Renault) → Marussia Manor Racing
 Vicky Piria: Prema Powerteam (Formuła Abarth) → Trident Racing
 Patric Niederhauser: Jenzer Motorsport (Formuła Abarth) → Jenzer Motorsport
 Carmen Jorda: Anderson (Indy Lights) → Ocean Racing Technology
 Robert Cregan: Matt Stone Racing (V8 Supercars) → Ocean Racing Technology
 Antonio Spavone: JD Motorsport (Formuła Abarth) → Trident Racing
 Kevin Ceccon: Ombra Racing (Auto GP) → Ocean Racing Technology
 Kōtarō Sakurai: Hitech Racing (Brytyjska Formuła 3) → Status GP
 William Buller: Fortec Motorsport (Brytyjska Formuła 3) → Carlin
 Alice Powell: Manor Competition (Brytyjska Formuła Renault) → Status GP
 John Wartique: Francuskie Mistrzostwa Peugeot Sport → ATECH CRS GP
 Jakub Klasterka: dwuletnia absencja → Jenzer Motorsport
 Facu Regalia: Campos Racing (Auto GP)→ Jenzer Motorsport
 Giovanni Venturini: BVM Target (Formuła Renault 3.5)→ Trident Racing
 Fabio Gamberini: Team West-Tec (European F3 Open) → ATECH CRS GP

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Valtteri Bottas: Lotus ART → Williams (kierowca testowy/piątkowy w F1)
 James Calado: Lotus ART → Lotus ART] (Seria GP2)
 Aaro Vainio: Tech 1 Racing → Lotus ART
 Nigel Melker: RSC Mücke Motorsport → Ocean Racing Technology (Seria GP2)
 Matias Laine: Marussia Manor Racing → MW Arden
 Marlon Stöckinger: ATECH CRS GP → Status GP
 Conor Daly: Carlin → Lotus GP
 Adrian Quaife-Hobbs: Marussia Manor Racing → SuperNova International (Światowa Seria Auto GP)
 António Félix da Costa: Status GP → Carlin
 Tamás Pál Kiss: Tech 1 Racing → ATECH CRS GP
 Gabriel Chaves: Barwa Addax → JDC Motorsports (Mistrzostwa Star Mazda)
 Daniel Mancinelli: RSC Mücke Motorsport → Włoski Puchar Porsche Carrera
 Michael Christensen: RSC Mücke Motorsport → Niemiecki Puchar Porsche Carrera
 Alex Fontana: Jenzer Motorsport → Formuła 2
 Luciano Bacheta: RSC Mücke Motorsport → Formuła 2
 Lewis Williamson: MW Arden → Arden Caterham (Formuła Renault 3.5), Status GP

Zmiany w trakcie sezonu 
 Kōtarō Sakurai → Lewis Williamson (Status GP)
 Jakub Klášterka → Facu Regalía (Jenzer Motorsport)
 Facu Regalía → Alex Fontana (Jenzer Motorsport)
 John Wartique → Fabio Gamberini (ATECH CRS GP)
 Fabio Gamberini → Facu Regalía (ATECH CRS GP)

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony GP3
2012 w sportach motorowych